Il doppio del torneo di tennis Estoril Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni che hanno battuto in finale Andrea Gaudenzi e Filippo Messori 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)

 Hendrik Jan Davids /  Menno Oosting (primo turno)
 Marius Barnard /  Piet Norval (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1997
ATP Tour 1997